Kadar steht für:

 Kadar (Dagestan), Ort in Dagestan, Russland
 Kadar (Volk)

Kádár oder Kadár ist der Familienname folgender Personen:

 Endre Kádár (1886–1944), ungarischer Schriftsteller
 Flóra Kádár (1928–2003), ungarische Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Ján Kadár (1918–1979), slowakischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 János Kádár (1912–1989), ungarischer Politiker
 Livia Kádár (1894–1985), ungarische Grafikerin
 Peter Duka von Kádár (1756–1822), österreichischer Offizier
 Tamás Kádár (* 1990), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Katar (Begriffsklärung)
 Kardar